ГЕТ-Ліга 2015—2016 () — 77-й сезон ГЕТ-Ліги проводиться під егідою Норвезького хокейного союзу. Чемпіонат стартував 12 вересня 2015, а фінішув 22 квітня 2016.

Клуби

Перший етап

Найкращі бомбардири (кваліфікація) 

Джерело: Pointstreak.com

Найкращі воротарі (кваліфікація) 

І = кількість матчів; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; %ВК = відбитих кидків (у %); КН = коефіцієнт надійності
Джерело: Pointstreak.com

Плей-оф

Кваліфікація

Команда усіх зірок 
Найкращими гравцями по лініях були обрані:
Воротар: Ніклас Дальберг («Фріск»)
Захисник: Куртіс Гедіг («Стерн»)
Захисник: Стефан Еспеланд («Леренскуг» ІК)
Центральний нападник: Джош Соарес («Ставангер Ойлерс»)
Нападник: Діон Кнельсен («Спарта»)
Нападник: Якоб Берглунд («Сторгамар»)

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  
 Статистика  

Норвегія
Норвегія
2016